Příjmení Haško nosí více významných osobností:

 Alfréd Haško (1952–2017) – československý a slovenský politik 
 Jakub Haško (1622–1695) – nitranský sídelní biskup, probošt, vlastenec a mecenáš
 Ján Haško (1916–1972) – slovenský a československý politik